Le sigle DGER peut faire référence à :
 Direction générale des études et recherches, ancien organe du renseignement français, créé juste après la Libération et qui précéda le SDECE ;
 Direction générale de l'Enseignement et de la Recherche, direction du Ministère français de l'Agriculture.